Posidònia  (Poseidonia) fou un festival anual celebrat a l'illa d'Egina en honor del deu Posidó.

Hi participaven tots els habitants de l'illa i Ateneu el considera com un panegiris. Durant la celebració la famosa hetera Frine, caminava despullada fins a la mar en presència de l'assemblea dels grecs. El festival també és esmentat per Teodoret, però no dona cap detall de la manera en què es feia.

Festivals de l'antiga Grècia
Egina
Posidó